Cultus Lake ist der Name folgender Seen:

 Cultus Lake (Sweltzer River), in British Columbia, Kanada
 Cultus Lake (Oregon), in Oregon, Vereinigte Staaten